Вум:
 Вум — река в России, протекает в Пермском крае, правый приток реки Коса.
 Вум — коммуна и город в Северо-Западном регионе Камеруна, входит в состав департамента Менчум.
 Вум — персонаж немецких анимационных фильмов и комиксов, созданный художником Лорио.

Аббревиатуры
 ВУМ — вычислительная (и) управляющая машина.
 Завод ВУМ — первоначальное название киевского НПО «Электронмаш»
 ВУМ — Волшебный Университет Магии, основан 4 апреля 2009 года.

См. также 
 Бум